Куринный — фамилия; имеет женскую форму Куринная.
 Куринный, Алексей Владимирович (род. 1974) — российский политический деятель, первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ.
 Куринный, Николай Иванович (1947—2020) — советский футболист, нападающий, ранее защитник.
 Куринный, Пётр Петрович (1894—1972) — украинский историк, археолог, этнограф, музеевед.

См. также 
 Куринной